Highfield (Île-du-Prince-Édouard)
 Highfield (Hertfordshire)